26 стран подали заявки на участие в Кубке африканских наций 1978 года, претендуя на 8 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяйка турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 24 страны разыграли 6 путёвок в трёх раундах в турнире на выбывание.

Предварительный раунд 

 вышел в первый раунд.

Первый раунд 

 сразу вышел во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 отказался от участия в турнире,  автоматически вышло во второй раунд.

 Эфиопия вышла во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 отказалась от участия в турнире,  автоматически вышла во второй раунд.

 Берег Слоновой Кости вышел во второй раунд.

 отказался от участия в турнире,  автоматически вышла во второй раунд.

Второй раунд 

 получила путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

 Берег Слоновой Кости и  были дисквалифицированы, поэтому путёвку в финальный турнир автоматически получила  Верхняя Вольта, проигравшая в первом раунде  Берегу Слоновой Кости.

 получила путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

 получил путёвку в финальный турнир.

Ссылки 

Кубок африканских наций 1978 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1978 году
Футбол в Африке в 1977 году